Алісія Молік і Мара Сантанджело були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Сара Еррані і Бетані Маттек-Сендс.

Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль виграли титул, у фіналі здолавши Кейсі Деллакву і Франческу Ск'явоне з рахунком 2–6, 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
{{columns-list|2|
  Кара Блек /  Лізель Губер (півфінал)
  Катарина Среботнік /  Ай Суґіяма (2 коло)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (3 коло)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (чвертьфінал)
  Алісія Молік /  Мара Сантанджело (1 коло)
  Вікторія Азаренко /  Шахар Пеєр (чвертьфінал)
  Альона Бондаренко /  Катерина Бондаренко (півфінал)
  Янь Цзи /  Чжен Цзє (3 коло)
  Дінара Сафіна /  Агнеш Савай (3 коло)
  Анабель Медіна Гаррігес /  Вірхінія Руано Паскуаль (чемпіонки)
  Пен Шуай /  Сунь Тяньтянь (3 коло)
  Ліза Реймонд /  Саманта Стосур (3 коло)
  Івета Бенешова /  Жанетта Гусарова (1 коло)
  Наталі Деші /  Олена Лиховцева (2 коло)
  Коритцева Марія Сергіївна /  Владіміра Угліржова (3 коло)
  Пучек Тетяна Миколаївна /  Анастасія Родіонова ''(2 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
| RD1=Чвертьфінали
| RD2=Півфінали
| RD3=Фінал
| team-width=180
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Кара Блек Лізель Губер
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score2-1=66
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Чжань Юнжань Чжуан Цзяжун
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3=5
| RD1-seed4=10
| RD1-team4= Анабель Медіна Гаррігес Вірхінія Руано Паскуаль
| RD1-score4-1=64
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=7
| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Вікторія Азаренко Шахар Пеєр
| RD1-score5-1=64
| RD1-score5-2=5
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Кейсі Деллаква Франческа Ск'явоне
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=7
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Альона Бондаренко Катерина Бондаренко
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8= 
| RD1-team8= Ешлі Гарклроуд Галина Воскобоєва
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Кара Блек Лізель Губер
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=62
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=10
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=7
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Кейсі Деллаква Франческа Ск'явоне| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2='''6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=7
| RD2-team4= Альона Бондаренко Катерина Бондаренко
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=10
| RD3-team1=

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Draw 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2008 у тенісі